Monkton House steht für:

 Monkton House (East Lothian), Herrenhaus in Old Craighall, Schottland
 Monkton House (Wiltshire), Villa bei Broughton Gifford, England
 Monkton House, früherer Name des Monkton Castle in South Ayrshire, Schottland